Paulick ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Paulick (* 1980), deutsche Schauspielerin
 Emma Bacher-Paulick (1868–1953), österreichische Galeriebesitzerin
 Friedrich Paulick (1824–1904), österreichischer Tischler
 Hermann Paulick, deutscher Architekt
 Joachim Paulick (* 1958), deutscher Kommunalpolitiker (parteilos)
Jörg Paulick, deutscher Handballspieler
 Margarete Paulick (1869–1964), deutsche Bühnenautorin
 Natascha Paulick (* 1970), deutsche Schauspielerin
 Otto Paulick (1938–2012), deutscher Sportfunktionär

Siehe auch:
 Paulig
 Paulik